In 1927/28 werd het twintigste Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Voor het eerst sinds seizoen 1910/11 werden alle wedstrijden in de competitie gespeeld. Brandenburg Cottbus werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Als bekerwinnaar van de Zuidoost-Duitse bond mocht ook Cottbuser FV 1898 naar de eindronde. Ze werden respectievelijk vierde en vijfde in de groepsfase.

Bezirksliga

Gauliga

Gauliga Cottbus

Gauliga Forst

Gauliga Senftenberg

Eindronde

Promotie/Degradatie eindronde
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28